Чемпіонат Кіпру з футболу 2020—2021 — 82-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном стала Омонія.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіонський раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2021
Кіпр
Кіпр
2020 на Кіпрі
2021 в кіпрському спорті